Coffee, "caffè" in inglese, può riferirsi a:
 Claire Coffee – attrice statunitense
 Lenore Coffee – sceneggiatrice, commediografa e scrittrice statunitense
 William John Coffee – artista e scultore inglese

 Coffee – singolo di Kelly Rowland del 2020